Termenul „Nana” se poate referi la:

 Nana, Călărași, un sat în județul Călărași, România. 
 Comuna Nana, Călărași, o localitate în județul Călărași, Muntenia, România.
 Nana (anime), un manga shōjo, serie scrisă și ilustrată de Ai Yazawa.
 Nana (rapper), un rapper și D.J. german.
 Nana-Grébizi, o prefectură în cadrul Republicii Centrafricane.
 Nana-Mambéré, o prefectură în cadrul Republicii Centrafricane.
 Nana Mouskouri, o cântăreață din Grecia.
 Nana Falemi, un fotbalist român de origine cameruneză.